Das Premier Limited Overs Tournament 2011/12 war die 21. Saison des nationalen One-Day-Cricket-Wettbewerbes in Sri Lanka. Das Turnier wurde zwischen dem 3.  und 17. Dezember 2011 ausgetragen. Im Finale konnte sich der Nondescripts Cricket Club gegen den Singhalese Sports Club mit 32 Runs durchsetzen.

Format 
Die 20 Mannschaften sind in zwei Divisionen, die jeweils zu zwei Gruppen mit je fünf Teams aufgeteilt, in der jeweils jeder gegen jeden ein Mal spielt. Für einen Sieg erhielt ein Team vier Punkte. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden bekommen beide Mannschaften zwei Punkte. Die zwei Gruppenersten einer jeden Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale ihrer jeweiligen Division, dessen Gewinner den deren Sieger ermittelten. Der Sieger der Division A ist der Turniersieger.

Gruppenphase

Division A

Gruppe A 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe B 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Division B

Gruppe A 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe B 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Play-Off

Division B

Halbfinale

Finale

Division A

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Sri-lankische Cricket-Saison 2011/12
Premier Limited Overs Tournament